Personen met die achternaam
Alexander Keyserling, (1815-1891), een Baltisch-Duitse geoloog en paleontoloog
Eugen von Keyserling, (1833-1889), een Duits arachnoloog, die werd geboren in Litouwen